Stringtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stringtown (Arkansas)
 Stringtown (Colorado)
 Stringtown (Illinois)
 Stringtown (Boone County, Indiana)
 Stringtown (Fountain County, Indiana)
 Stringtown (Hancock County, Indiana)
 Stringtown (Ripley County, Indiana)
 Stringtown (Sullivan County, Indiana)
 Stringtown (Vanderburgh County, Indiana)
 Stringtown (Iowa)
 Stringtown (Anderson County, Kentucky)
 Stringtown (Boone County, Kentucky)
 Stringtown (Fleming County, Kentucky)
 Stringtown (Grant County, Kentucky)
 Stringtown (Lawrence County, Kentucky)
 Stringtown (Madison County, Kentucky)
 Stringtown (Magoffin County, Kentucky)
 Stringtown (Mercer County, Kentucky)
 Stringtown (Muhlenberg County, Kentucky)
 Stringtown (Maryland)
 Stringtown (Michigan)
 Stringtown (Mississippi)
 Stringtown (Butler County, Missouri)
 Stringtown (Cole County, Missouri)
 Stringtown (Jasper County, Missouri)
 Stringtown (Madison County, Missouri)
 Stringtown (Athens County, Ohio)
 Stringtown (Brown County, Ohio)
 Stringtown (Clermont County, Ohio)
 Stringtown (Highland County, Ohio)
 Stringtown (Montgomery County, Ohio)
 Stringtown (Muskingum County, Ohio)
 Stringtown (Perry County, Ohio)
 Stringtown (Pickaway County, Ohio)
 Stringtown (Wayne County, Ohio)
 Stringtown (Oklahoma)
 Stringtown (Armstrong County, Pennsylvania)
 Stringtown (Bedford County, Pennsylvania)
 Stringtown (Greene County, Pennsylvania)
 Stringtown (Cannon County, Tennessee)
 Stringtown (Gibson County, Tennessee)
 Stringtown (Hardin County, Tennessee)
 Stringtown (Henderson County, Tennessee)
 Stringtown (Montgomery County, Tennessee)
 Stringtown (White County, Tennessee)
 Stringtown (Clarke County, Virginia)
 Stringtown (Scott County, Virginia)
 Stringtown (Wythe County, Virginia)
 Stringtown (Washington)
 Stringtown (Barbour County, West Virginia)
 Stringtown (Marion County, West Virginia)
 Stringtown (Roane County, West Virginia)
 Stringtown (Tyler County, West Virginia)
 Stringtown Township (Atoka County, Oklahoma)